Lurieu ist der Name folgender Personen:

 Jules Joseph Gabriel Gonyn de Lurieu (1792–1869), französischer Schriftsteller, siehe Jules Joseph Gabriel
 Gabriel Zéphirin Gonyn de Lurieu (1799/1803–1889), französischer Schriftsteller, siehe Gabriel de Lurieu